То́рренс:

Известные носители фамилии 
 Торренс, Альба (род. 1989) — испанская баскетболистка.
 Торренс, Гвен (род. 1965) — американская легкоатлетка, чемпионка в беге на 100 и 200 метров.
 Торренс, Генри (1779—1828) — генерал-адъютант британской армии.
 
 Торренс, Пип (род. 1960) — английский актёр.
 Торренс, Роберт (1780—1864) — британский армейский офицер и экономист.
 Торренс, Роберт Ричард, (1814—1884) — австралийский государственный деятель, автор системы регистрации имущества.
 Торренс, Элис Пол (1915—2003) — американский психолог.

Вымышленные персонажи 
 Джек Торренс — главный антагонист романа ужасов «Сияние», американского писателя Стивена Кинга.

Известные носители имени 
 Тэйт, Джон Торренс (род. 1925) — американский математик

Географические объекты 
 Торренс — река в Австралии.
 Торренс — озеро в Австралии.
 Торренс — город в штате Калифорния, США.
 Торренс — округ в штате Нью-Мексико в США